Рунку () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Рунку.
 Рунку () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Рунку.
 Рунку () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Рунку.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цибана.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Качика.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пирсков.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Пантелімон.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Даскелу.
 Рунку () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Бухуші.